Калопа́накс семило́пастный, или Диморфа́нт () — редкое, реликтовое листопадное дерево, третичного периода, семейства . Торговое название древесины калопанакса — Белый орех. Академик В. Л. Комаров указывал, что лесоводы называют калопанакс диморфантом ошибочно, так как название диморфанта было предложено изначально для аралии маньчжурской, но не закрепилось за ней.

Ботаническое описание 
Дерево, достигающее 25 м высоты, диаметром до 80 см, с маловетвистым прямым стволом.

Кора молодых деревьев гладкая, с крупными шипами до 2 см, кора старых деревьев чёрная, с глубокими трещинами.

Листья тёмно-зелёные, с длинными черешками, 5—7-лопастные, до 25—30 см длиной. Осенью становятся ярко-жёлтыми.

Бело-жёлтые цветки собраны в большие соцветия на концах побегов. Цветение начинается в августе, отмечается не ежегодно, а лишь в благоприятные годы.

Плоды сочные, чёрные, шаровидные, мелкие, до 5 мм в диаметре, несъедобные, с двумя трёхгранными семенами. Созревают в конце сентября — начале октября.

В 1 кг содержится 38 тысяч просушенных семян, если плоды собраны с дерева, и 58 тысяч, если плоды собраны опавшими с земли. В опавших плодах много пустых семян.

Распространение и экология 
Распространён в Японии до Лиу-киу включительно, Маньчжурии, на Корейском полуострове. В России на юге Приморья, юге Сахалина, Кунашире, Итурупе. Северная граница распространения в Приморском крае проходит через Чугуевский и Ольгинский районы. 

Растёт в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах горных склонов, у берега моря. На севере ареала произрастает, главным образом, в долинах рек и на невысоких щебенистых горных склонах. Его обычные спутники — пихта цельнолистная, граб сердцелистный, клёны маньчжурский и ложнозибольдов или небольшими группами по долинам рек и невысоким щебенистым горным склонам. В Приморье наиболее обычен на самом юге в лесах с цельнолистной пихтой. Растение можно увидеть в ботанических садах Москвы, Прибалтики, Украины, Средней Азии и изредка в садах на его родине, Дальнем Востоке.

Требователен к свету и теплу. При их недостатке самосев часто обмерзает в вершинной части или даже до корней, уродливо отрастая на следующую весну, а более взрослые деревья суховершинят. В Хабаровске ежегодно обмерзал до пня.

Естественно возобновляется семенами и гораздо чаще порослью от корней вблизи шейки ствола. Семенные экземпляры отличаются стройностью и здоровьем, порослевые — более плохим ростом и фаутностью. Урожайные годы с вполне зрелыми семенами редки.

К почве нетребователен, выносит маломощные скелетные и относительно сухие почвы горных склонов. Доживает до 200 лет.

Значение и применение 
Очень декоративное парковое дерево. Из мякоти плодов можно получать зеленую краску. В культуре с 1860 г., но районы возможного выращивания ограничены его теплолюбием.

Древесина белая или золотисто-жёлтая. Удельный вес 0,45—0,55. Пригодна для фанерного и столярного производства, изготовления лож для охотничьих ружей, паркета и других изделий.

Отличный позднелетний медонос. Продуктивность мёда чистыми насаждениями 50—100 кг/га. В разгар цветения семья показывала привес более 3,5 кг мёда в день. Мёд светлый, ароматный, кристаллизуется быстро в белую массу. Для зимовки пчёл не пригоден.

Листья изредка поедаются крупным рогатым скотом,  и .

Охранный статус вида 
Категория в Красной книге РФ: 3г (Редкий вид. Представитель олиготипного рода. В России находится на северной границе ареала). Включен в Красные книги Приморского края (2002) и Сахалинской области (2005). Занесен в список пород, заготовка древесины которых запрещена.

Синонимы

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

Лекарственные растения
Аралиевые
Флора Дальнего Востока
Монотипные роды растений
Растения, впервые описанные в книге Flora Japonica Тунберга
Медоносы